Świst – pseudonim Stanisława Sieradzkiego, żołnierza batalionu "Zośka"
 świst trapowy – sposób oddawania honorów na okręcie
 Piotr Świst – żużlowiec
 stridor –  objaw chorobowy